

Wahpeton 

 Wahpeton, ville américaine de l'Iowa.
 Wahpeton, ville américaine du Dakota du Nord.

Voir aussi 

 Sisseton-Wahpeton, tribu Sioux.